BiH:
 Grbavci (Bosanska Gradiška, BiH), naselje u općini Bosanska Gradiška

Crna Gora:
 Grbavci (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica

Naselje u Srbiji
Grbavci (Medveđa, Srbija), naselje u općini Medveđa, Jablanički okrug